

Astronomia
 3515 Jindra – asteroide della fascia principale

Persone
 Alfréd Jindra – canoista cecoslovacco
 Jan Jindra – ex canottiere cecoslovacco
 Otto Jindra – militare e aviatore austro-ungarico